Maravilha ist der Name folgender Gemeinden:
 Maravilha (Santa Catarina), eine Stadt in Santa Catarina, Brasilien
 Maravilha (Alagoas), eine Stadt in Alagoas, Brasilien

Maravilha ist der Name folgender Personen:
 Marlisa Wahlbrink (* 10. April 1973), Fußballtorhüterin, Olympiasilbermedaillengewinnerin, Rufname nach Maravilha in Santa Catarina

Maravilha ist der Familienname folgender Personen:
 Elke Maravilha (1945–2016), deutsch-brasilianisches Model, Schauspielerin, TV-Moderatorin